Blue Gene peut faire référence à :
 Blue Gene, un album de jazz de Gene Ammons, sorti en 1958 ;
 Blue Gene, un album de pop-rock de Gene Pitney, sorti en 1963 ;
 Blue Gene, un superordinateur créé par IBM au début du .